Графиня А́нна Гаври́ловна Бесту́жева-Рю́мина (урождённая Голо́вкина, в первом браке — графиня Ягужи́нская; ум. , Якутск) — младшая дочь петровского государственного канцлера, графа Головкина, статс-дама Екатерины I, одна из центральных фигур заговора «Ботта—Лопухиных».

Биография 
Анна Гавриловна родилась в семье Гавриила Ивановича Головкина и Домны Андреевны, урождённой Дивовой. По рождению она принадлежала к ближайшему царскому окружению. Дед Анны, боярин Иван Семёнович Головкин, был двоюродным дядей царицы Натальи Кирилловны. Отец занимал пост государственного канцлера. В семье росло ещё 3 сыновей, Иван (1687—1734), Александр (1688—1760), Михаил (1699—1755), и 2 дочери, Наталья (1689—1726) и Анастасия (ум. 1735), замужем за Н. Ю. Трубецким. Точная дата рождения Анны Гавриловны неизвестна.

Фридрих Вильгельм Берхгольц отзывался о ней так:

3 октября 1723 года при участии Петра I и Екатерины Алексеевны был совершён сговор между фрейлиной двора графиней Анной Гавриловной и генерал-прокурором Сената Павлом Ягужинским. Союз этот был необычен. Ягужинский был сыном лютеранского органиста, служившего в Лютеранской церкви в Москве. Кроме того, лишь 21 августа 1723 года последовал указ Синода о разводе Ягужинского с первой женой Анной Фёдоровной Хитрово, которая была сослана в Переяславль-Залесский (Федоровский) монастырь, где она умерла в 1733 году. Но это не помешало сговору, и 10 ноября была отпразднована пышная свадьба. Этот брак был более удачен; Г.- Ф. Бассевич писал, что Ягужинский «настолько же был доволен своей второй супругой, насколько император своей». Анна Гавриловна оказалась верной помощницей своего супруга.

В мае 1725 года по случаю бракосочетания царевны Анны Петровны и герцога Голштинского назначена статс-дамой Её Императорского Величества. В 1736 году графиня Анна Ягужинская овдовела.

В 1742 году брат Анны Гавриловны, Михаил Гаврилович (1699—1755), был обвинён в государственной измене и приговорён к смертной казни, которая позднее была заменена императрицей Елизаветой Петровной ссылкой на вечное поселение в Сибирь.

В мае 1743 года Анна Гавриловна вышла замуж за знаменитого дипломата Михаила Петровича Бестужева-Рюмина (1688—1760), брата вице-канцлера А. П. Бестужева. В этом же году она оказалась замешана в салонный заговор против Елизаветы Петровны и приговорена была к смертной казни, в последний момент решением императрицы заменённой на наказание кнутом, урезанию языка и вечное поселение в Сибирь.

Скончалась Анна Гавриловна Бестужева-Рюмина в ссылке в Якутске  года. Декабрист А. А. Бестужев-Марлинский писал в 1833 году:

Участие в заговоре 

Летом 1743 года в Петербурге был раскрыт «заговор» против Елизаветы Петровны, во главе которого стояло семейство Лопухиных. Разговор подполковника Ивана Лопухина с поручиком Яковом Бергером о недовольстве правлением императрицы стал поводом для доноса в Тайную канцелярию. После применения пыток Лопухин оговорил многих невинных людей, в том числе и свою мать — Наталью Фёдоровну. Он показал:  Лопухина подтвердила факт разговора: После этого Бестужева была также допрошена, однако она показала: Дочь Бестужевой подтвердила показания Лопухиных, показания же самой Анны Гавриловны были уклончивы.
После допросов Лопухины и Бестужева были помещены в крепость, а Настасья Ягужинская отправлена домой под надзор. 17 августа графиня Бестужева была поднята на дыбу, но новых показаний она не дала. Лесток, стремившийся с помощью этого скандала, в котором оказались замешаны ближайшие родственники Бестужева, свергнуть вице-канцлера, успеха не имел. Даже Михаил Бестужев-Рюмин к расследованию не привлекался, хотя во время следствия и содержался под караулом. Анна Гавриловна в своих показаниях, полученных при помощи пыток, не упомянула мужа и деверя.

19 августа 1743 года был вынесен приговор:  Бестужевой вменялось в вину, что она, несмотря на милости императрицы, желала возвращения Анны Леопольдовны и «по злобе на государыню за брата Михаила, отправленного в ссылку, таила к ней ненависть». Впрочем, 28 августа Елизавета Петровна смягчила приговор, заменив казнь на ссылку в Сибирь. 31 августа у здания Двенадцати коллегий приговор был приведен в исполнение. Бестужеву били кнутом, вырезали язык и отправили в ссылку в Якутск.

Бестужева, по рассказам иностранцев, успела передать палачу свой золотой крест, усыпанный мелкими бриллиантами. Палач, поняв, чего от него хотят, наказал Бестужеву кнутом гораздо легче, чем Лопухину. Также и урезание языка ограничилось относительно небольшим его кончиком.

В 1749 году М. П. Бестужев-Рюмин вступил во второй брак с вдовой австрийского обер-шенка Гаугвица Иоганной-Генриеттой-Луизой фон Карловиц (1717—1787). Но и этот брак не принёс ему счастья. Его супруге было запрещено въезжать в пределы Российской империи.

Дети 
Все дети от первого брака:
 Сергей Павлович Ягужинский (1731—1806) дослужился до генерал-поручика; был женат первым браком на Анастасии Ивановне Шуваловой, сестре Ивана Ивановича Шувалова, вторым — на Варваре Николаевне Салтыковой (1749—1843); умер, не оставив наследников.
 Анастасия Павловна Ягужинская
 Мария Павловна Ефимовская (1732—1755) — фрейлина вне штата, с 1748 года супруга графа Андрея Михайловича Ефимовского,
 Анна Павловна Апраксина (1733—1801) — фрейлина, с 1754 года супруга графа Петра Фёдоровича Апраксина. Позднее приняла монашество под именем Августы

Образ в искусстве

В литературе 
 Судьба графини Бестужевой отражена в книге Нины Соротокиной «Трое из навигацкой школы».

В кино 
 «Гардемарины, вперёд!» (1987) — многосерийный телефильм, режиссёр Светлана Дружинина, роль Анны Бестужевой исполнила актриса Нелли Пшенная.

Примечания

Ссылки 
 
 

Анна Гавриловна
Анна Гавриловна
Женщины XVIII века
Репрессированные по делу Лопухиной
Статс-дамы
Ссыльные в Якутии